Kijabe är ett släkte av spindlar. Kijabe ingår i familjen dansspindlar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dansspindlar